Alpine může být:

 Obce a města v USA
 Alpine (DeKalb County, Alabama)
 Alpine (Talladega County, Alabama)
 Alpine (Aljaška)
 Alpine (Arizona)
 Alpine (Kalifornie)
 Alpine (Indiana)
 Alpine (Mississippi)
 Alpine (New Jersey)
 Alpine (Oregon)
 Alpine (Tennessee)
 Alpine (Texas)
 Alpine (Utah)
 Alpine (Washington)
 Alpine (Wyoming)

 Jiný význam
 Alpine (automobilka)
 Alpine Electronics – výrobce autorádií
 Alpine F1